Gedang bezeichnet

 Gedang-Sekte, siehe Kadam
 ein altes Gewichtsmaß, siehe Gedang (Einheit)